Stupeur et tremblements - roman van Amélie Nothomb
 Stupeur et Tremblements (film) - Franse film uit 2003, gebaseerd op bovenstaande roman